O Campeonato Tocantinense de Futebol de 2016 é a 24ª edição da principal competição de futebol do estado de Tocantins. O campeonato teve início no dia 9 de abril de 2016.

Regulamento 
O Campeonato Tocantinense de Futebol de 2016 foi disputado em duas fases:

a) 1ª Fase – Classificatória
b) 2ª Fase – Fase Final

Na primeira fase, Classificatória, as equipes jogaram entre si partida de ida e volta. Classificaram-se para a Fase Final (segunda fase) as quatro melhores equipes em número de pontos, e as as duas últimas serão os rebaixados para a Segunda Divisão de 2016. Na Fase Final, as quatro equipes classificadas da Fase Classificatória jogaram as semifinais e finais respectivamente, onde os confrontos serão 1º x 4º e 2º x 3º. Os dois clubes vencedores dos seus confrontos se qualificaram para a final. 

Apenas o campeão disputará a Copa do Brasil de 2017 e os dois primeiros colocados disputarão a Série D de 2017. As duas últimas equipes serão rebaixadas.

Critério de desempate 
Os critério de desempate foram aplicados na seguinte ordem:
 Maior número de vitórias
 Maior saldo de gols
 Maior número de gols pró (marcados)
 Maior número de gols contra (sofridos)
 Confronto direto
 Sorteio

Equipes Participantes

Classificação 

 <small>a.  O Araguaína foi penalizado com perda de 6 pontos por colocar jogador irregular.

|}

Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:

Clubes que ficaram na última posição ao final de cada rodada:

Fase final

Premiação

Classificação Final 

 a.  O Araguaína foi penalizado com perda de 6 pontos por colocar jogador irregular.

Público

Maiores públicos 
Esses são os cinco maiores públicos do Campeonato:

Média como mandante

Ver também 
 Campeonato Tocantinense de Futebol
 Federação Tocantinense de Futebol (FTF)
 Campeonato Tocantinense de Futebol de 2016 - Segunda Divisão

Ligações externas 
 Página Oficial da FTF
 Globo Esporte TO

Campeonato Tocantinense de Futebol
Futebol de 2016 no Tocantins